

Geografia 
Indian Lake – comune (town) degli Stati Uniti d'America, della contea di Hamilton, New York
Indian Lake – comune (borough) degli Stati Uniti d'America, della contea di Somerset, Pennsylvania
Indian Lake – centro abitato degli Stati Uniti d'America, della contea di Cameron, Texas

Altro 
 Indian Lake – singolo dei The Cowsills del 1968